Amenemhat (griego: Amememese) es un nombre del antiguo Egipto, que literalmente significa "Amón es lo primero". El nombre de Amenemhat entró en la composición del título real como nombre de Sa-Ra.

El nombre Amenemhat puede referir a:

 Uno de los cuatro faraones de la dinastía XII de Egipto:
Amenemhat I, Sehetepibra Amenemhat, que reinó de c. 1976 a 1947 a. C.
Amenemhat II, Nubkaura Amenemhat, que reinó de c. 1914 a 1879/6 a. C.
Amenemhat III, Nymaatra Amenemhat, que reinó de c. 1853/52 a 1807/96 a. C.
Amenemhat IV, Maajerura Amenemhat, que reinó de c. 1807/96 a 1798/97 a. C.
 Uno de los faraones de la dinastía XIII de Egipto:
Amenemhat Sonbef, Sejemkara Amenemhat Sonbef, que reinó de c. 1757 a 1752 a. C.
Amenemhat V, Sejemkara Amenemhat, que reinó de c. 1746 a 1743 a. C.
Amenemhat VI, Sanjibra Amenemhat, que reinó c. 1740 a. C.
Amenemhat VII, Sedyefakara Amenemhat, que reinó de c. 1731 a 1724 a. C.
Príncipes:
 Amenemhat hijo de Tutmosis III y de su Gran Esposa Real Satiah, dinastía XVIII.
 Amenemhat hijo de Tutmosis IV dinastía XVIII.
Altos funcionarios:
Amenemhat, nomarca durante la dinastía XVIII.

También Amenemhat puede aparecer en algunos textos escrito como: Amenemhet, Amenemes, Amenemhait, Ameniemhet, Ammanemes, Ammenemhet, Amonemhat, Amunemhet, etc.